Caminiti ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Caminiti (1895–1955), italienischer Politiker
 Marcello Caminiti (1913–1996), italienischer Politiker